Le pilotage est la tâche d'un , que celui-ci soit aux commandes d'un avion, d'une voiture de course,  ou d'un bateau.
 Pilotage (moto)
Pilotage d'un avion
Le pilotage d'une entreprise est le contrôle de ses performances grâce à des tableaux de bord.
Le pilotage maritime consiste à guider les grands navires près des côtes et à l'approche des ports.
Le pilotage d'un projet. Pour plus d'informations, voir Comité de pilotage ou programme (gestion de projet).
Le pilotage automobile est une discipline sportive consistant à se rapprocher au maximum des limites d'adhérence/freinage/accélération d'une automobile dans le cadre d'une compétition ou d'un usage de loisir. Cette forme de pilotage est une suite logique de la conduite automobile classique permettant de pallier toute éventualité et danger sur route ouverte. Le pilotage automobile ne se contente pas d'être une discipline sportive, mais est aussi un savoir supplémentaire pouvant sauver des vies en usage quotidien. Le pilotage automobile n'est pas synonyme de conduite rapide, mais de connaissance de ses limites et de celles de la voiture.

 Le pilotage est l'autre nom d'un pilotis (désuet).